Es gibt folgende zwei Bistümer Santarém:
 Erzbistum Santarém in Brasilien
 Bistum Santarém (Portugal)